Netwerkanalyse (elektrotechniek)
 Netwerkanalyse (sociologie)